Мари Читэм (, род. ) — американская телевизионная актриса дневных мыльных опер и прайм-тайм сериалов. Она добилась известности благодаря роли Мари Хортон в мыльной опере «Дни нашей жизни», где впервые появилась в 1965 году, а последний — в 2010 году. Читэм также имела регулярные роли в сериалах «В поисках завтрашнего дня» и «Главный госпиталь».

На протяжении своей карьеры Читэм появилась в семидесяти телевизионных шоу и нескольких кинофильмах. С 1992 по 1993 год снималась во второстепенной роли в прайм-тайм телесериале «Тихая пристань». Среди её заметных гостевых появлений можно выделить роли в таких сериалах как «Дымок из ствола», «Няня», «Западное крыло», «Отчаянные домохозяйки» и «Красотки в Кливленде». В 2013 году снялась во второстепенных ролях в сериалах «Сэм и Кэт» и «Зои Харт из южного штата».

Личная жизнь 
С 1964 по 1974 год была замужем за Биллом Арвином. В 1998 году вышла замуж за певца Роберта Старона (известного как Боббо Старон).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США